Hans Birger Hammar kan syfta på bland andra:

* Hans Birger Hammar den äldre (1814-1862), svensk präst
 Hans Birger Hammar den yngre (1862-1949), svensk präst
 Hans Birger Hammar (1894–1960), svensk ämbetsman
 Hans Birger Hammar (född 1936), svensk jurist

Se även 
 Hammar från Göteborg I (Prästsläkten Hammar)
 Hans Bernhard Hammar
 Hans Börje Hammar